Туман — многозначное слово:

В литературе 
 «Туман» — роман испанского писателя Мигеля де Унамуно.
 «Туман» — повесть чеченской писательницы Селимы Курумовой.
 «Жёлтый туман» — сказочная повесть Александра Волкова.
 «Туман» — повесть Стивена Кинга из сборника «Команда скелетов».

В кино 
 «Туман» — фильм ужасов Джона Карпентера 1980 года.
 «Туман» — ремейк фильма 1980 режиссёра Руперта Уэйнрайта 2005 года.
 «Туман» — российский фильм 2010 года.

В музыке 
 «Туман» — венгерская блэк-метал-группа.
 «Туман» — советская песня 1967 года.
 «Туман» — песня группы «Сектор Газа».
 «Туман» — трек из альбома «Прозрачный» группы «ДДТ».
 «Синий туман» — песня из репертуара Вячеслава Добрынина.
 «Сиреневый туман» — песня из репертуара Владимира Маркина.

В истории 

 Туман — средневековое политическое образование на территории Дагестана.

В географии 
 Туман — административная единица второго уровня в Узбекистане, соответствует советскому району.
 Туман — озеро, образованное разливом реки и включающее три части (три озера), с запада на восток: Сатыгинский Туман, Леушинский Туман, Среднесатыгинский Туман.

В нумизматике и бонистике 
 Туман — денежная единица Персии до денежной реформы 1932 года; после этого — неофициальное название для суммы в 10 000 иранских риалов.
 Туман — денежная единица Демократической Республики Азербайджан в 1946 году.

Прочее 
 Туман — орудие коренных народов Камчатки для дубья шкур.
 Туман, Антон (1912—1946) — немецкий оберштурмфюрер СС.
 Туман, Пауль (1834—1908) — немецкий художник.
 «Туман» — тип аэронавигационной радиолокационной станции.
 
 Туман войны — в компьютерных играх.
 Туман в трёхмерной графике
 Мрак и туман — директива ОКХ III Рейха.
 Операция «Туман» — совместная операция НКВД и военной контрразведки СМЕРШ (1944—1945 гг.).

См. также 
 Туманы (значения)
 Мгла (значения)
 Тюмень (значения)